Orda, sajtféleség
 Orda, Balatoncsehivel Ordacsehi néven egyesült egykori község
 Orda, település Oroszországban, a Permi határterület Ordai járásának székhelye
 Orda kán, Dzsingisz kán unokája, az Arany Horda keleti részének uralkodója
 Orda, keresztnév
 Orda, a 2015-ös Türkvíziós Dalfesztiválon 2. helyezést elért kazak együttes